Casa Loud (cunoscut și ca Familia Gălăgie) este un serial de animație american creat de Chris Savino pentru Nickelodeon și NickToons. Serialul a fost lansat în 2013 ca un film de scurt metraj de două minute înscris în programul anual Animated Shorts Program. Episoadele erau produse la Nickelodeon Animation Studio din Burbank, California și animate de studioul canadian Jam Filled Entertainment. Serialul animat se bazează pe copilăria proprie a lui Savino care a crescut într-o familie mare și animația sa este în mare parte influențată de benzi desenate.
Casa Loud a primit rating-uri mari de la debutul său, devenind seria animată pentru copii de top în televiziunea americană din prima lună.

În România, serialul a avut premiera pe 29 august 2016 pe 
canalul Nickelodeon și pe 3 iunie 2019 pe canalul Nicktoons.

Premisă
Seria se învârte în jurul copiilor din marea familie Loud. La centrul este copilul mijlociu și singurul fiu Lincoln, un băiat obișnuit care trebuie să se lupte cu bufoneriile sale de zece și să conviețuiască alături de cele zece surori ale sale: autoritara Lori; pasionata de modă Leni; muziciana Luna; comedianta și joker-ul practic Luan; atleta Lynn; gotica Lucy; gemenele polar opuse Lola (feminină) și Lana (băiețoasă); geniul Lisa, și mezina Lily.
Lincoln rupe, ocazional, al patrulea perete pentru a explica telespectatorilor condițiile haotice și relațiile din gospodărie, și continuu pune la cale planurile de a face viața lui în casă mai bună.
Acțiunea seriei are loc în orașul fictiv Royal Woods, Michigan (o trimitere la orașul  natal al creatorului Chris Savino, Royal Oak).

Personaje

Familia Loud
 Lincoln Loud
 Lori Loud
 Leni Loud
 Luna Loud
 Luan Loud
 Lynn Loud Jr.
 Lana Loud
 Lucy Loud
 Lola Loud
 Lisa Loud
 Lily Loud
 Lynn Loud Sr.
 Rita Loud

Animalele din familia Loud 
 Charles câinele 
 Cliff motanul 
 Geo hamsterul 
 Walt canarul

Alte personaje 
 Clyde McBride
 Howard McBride
 Harold McBride
 Rusty
 Zach
 Liam
 Stella
 Sam
 Flip
 Chunk
 Wilbur Huggins
 Agnes Johnson

Personaje din Familia Casagrande 
 Ronnie Anne Santiago
 Bobbie Santiago
 Maria Santiago
 Carlota Casagrande
 Carlos Casagrande Jr.
 Carlino Casagrande
 Carlitos Casagrande
 Frida Puga-Casagrande
 Carlos Casagrande
 Rosa Casagrande
 Hector Casagrande
 Lalo

Episoade 

 Multe segmente nu s-au difuzat, chiar și pe cele cu Howard și Harold. Acest lucru se datorează faptului că Nickelodeon nu propagă homosexualitatea, în schimb Nicktoons difuzează aceste segmente.
 Din această cauză, unele segmente din sezonul 1 ca "Overnight Succes", "Attention Deficit" și "Lincoln Loud: Girl Guru" au fost difuzate în Europa Centrală și de Est (inclusiv România) fără replici, dar doar cu sunete din fundal, cu excepția Poloniei în care au fost difuzate în limba poloneză. Motivul este nedublarea acestor segmente în limbile potrivite țărilor din regiunea respectivă.

Spin-off

Un serial lansat, numit Familia Casagrande, a fost ecologizat și va avea premiera la 14 octombrie 2019. La 7 mai 2019, a fost anunțat că serialul a fost greenlit pentru un al cincilea sezon format din 26 de episoade.

Referințe și note

Legături externe

 
 

Seriale de televiziune americane